Вайдинг — коммуна в Германии, в земле Бавария (район Кам).
 Вайдинг — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Вайдинген